Памятники Клименту Тимиря́зеву — список памятников учёному-естествоиспытателю, специалисту по физиологии растений Клименту Тимирязеву в Москве:
 Памятник Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре — установлен в 1923 году.
 Памятник Клименту Тимирязеву на территории парка Московской сельскохозяйственной академии — установлен в 1924 году.